Det har funnits flera personer med namnet Peter Samuelsson, se:

 Peter Samuelsson (fotbollsspelare) (född 1981), svensk fotbollsspelare
 Peter Samuelsson (musiker) (född 1974), svensk musiker
 Peter Samuelsson (översättare) (född 1964), svensk översättare
 Peter Samuelsson (Trucker) (född 1945), svensk über